Александр Финкельштейн:
 Финкельштейн, Александр Моисеевич — советский и американский физик.
 Финкельштейн, Александр Нахимович (1904—1941) — советский философ и педагог.